Бруно Монди (; , , Пруссия — , Берлин) — немецкий кинооператор.

Биография 
Бруно Монди окончил училище кинотехников и фотошколу в Берлине. Вскоре он получил должность ассистента оператора и был занят на съёмках нескольких немых лент, в частности, «Усталой Смерти» Фрица Ланга.

В 1925 году он работал вместе с Генрихом Гертнером, а в 1927 году впервые выступил основным оператором на кинофильме «Прекрасная Лола». Бруно Монди сотрудничал с Рихардом Эйхбергом, с 1935 года стал постоянным сотрудником у Файта Харлана.

Помимо многочисленных кинокомедий и лент развлекательного содержания Монди снимал для Харлана несколько пропагандистских фильмов, в том числе антисемитский фильм «Еврей Зюсс». Несмотря на это, опытный оператор Монди уже в 1946 году получил контракт с киностудией DEFA. В 1950 году Монди снял первый фильм киностудии DEFA — «Холодное сердце».

В 50-е годы Монди перешёл на работу в западногерманский и австрийский кинематограф и работал с Эрнстом Маришкой, в частности, на его трилогии об императрице Австрии Елизавете «Сисси». В последние годы также работал на телевидении. Кинооператором стал и сын Бруно Монди Георг.

Фильмография

Ссылки 
 
 filmportal.de
 Биография 

Кинооператоры Германии